Гурви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Руйак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16156.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 90 км южнее Пуатье, в 25 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 653 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 363 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 273 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 273 активных работали 236 человек (135 мужчин и 101 женщина), безработных было 37 (9 мужчин и 28 женщин). Среди 90 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам (бывший монастырь)
 Бронзовый колокол (1686 год). Исторический памятник с 1944 года
  (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта